Thumb kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thumb (ö),

USA 

 Thumb (berg), Arizona, Mohave County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar